Europa Nostra — общеевропейская федерация ассоциаций, созданная с целью популяризации и защиты культурного наследия и природной среды Европы. Федерация состоит из 250 неприбыльных некоммерческих организаций, работающих в 45 европейских государствах.

История деятельности 
Ассоциация основана в 1963 году и имеет штаб-квартиру в Гааге. С 1978 года вручаются награды для поддержания и восстановления объектов культуры в европейских странах. Большинство национальных ассоциаций, главным образом, работают в сфере защиты местного культурного наследия при сотрудничестве с крупными учреждениями, такими как Европейский союз, Совет Европы и ЮНЕСКО.

В 2002 году Европейский союз инициировал программу European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards. Целью этой программы является:
 содействие установлению высоких и строгих стандартов в области охраны культурного наследия;
 стимулирование обмена опытом и компетенцией на наднациональном уровне;
 стимулирования организации мероприятий по развитию культурного наследия.
Награды присуждаются в следующих категориях:
 Категория 1: Сохранение культурного наследия.
 Категория 2: Научные исследования.
 Категория 3: Отдельные персоны или организации.
 Категория 4: Образование, обучение и повышение осведомленности.

В ходе Конгресса европейского наследия, состоявшегося в Амстердаме в июне 2011 г., Europa Nostra и 27 других европейских и международных объединений и организаций, действующих в широкой области культурного наследия, приняли решение о создании Альянса европейского наследия 3.3.

См. также 
 Культурное наследие
 Объект культурного наследия
 Реставрация
 Всемирное наследие
 Памятниковедение

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Международные негосударственные организации
Политика Европейского союза
Организации, основанные в 1963 году